Proafricanomys libanensis es la única especie del género extinto Proafricanomys de roedor histricomorfo de la familia de los ctenodactílidos que vivió en el actual Líbano durante el Tortoniense (Mioceno tardío).

Sistemática 
 fue descrita en 2015 por el equipo conformado por Raquel López-Antoñanzas, Fabien Knoll, Sibelle Maksoud y Dany Azar en base a restos dentales recolectados en Zahlé (Líbano), datados del Tortoniense, en el Mioceno tardío.

 Etimología El epíteto genérico está compuesto por el prefijo pro y Africanomys, lo que indica que es un posible precursor de este último género. El nombre específico significa "del Líbano".

 Cladística De acuerdo a análisis cladísticos realizadas por sus descubridores, la posición de  dentro de la familia Ctenodactylidae es la siguiente:

Notas

Referencias

Fuentes 

 
 

Ctenodactylidae
Géneros monotípicos de mamíferos
Animales extintos descritos en 2015